Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1979 roku, odbył się we wrześniu w Splicie.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1979 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1979